Ždanov ali Ždanova [ždánov/ždánova] imata več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti (rusko Жда́нов/Жда́нова).

 Aleksander Markelovič Ždanov (1858–1914), ruski astronom
 Andrej Aleksandrovič Ždanov (1896–1948), ruski sovjetski politik, kulturni ideolog in propagandist
G. S. Ždanov, ruski fizik ?
Igor Ždanov (latv. Igors Ždanovs) (1920–1996), latvijski šahist
Igor Ždanov, novinar RT
Ihor Ždanov (*1967), ukrajinski poslovnež, športni funcionar in politik
Ivan Ždanov (1846–1901), ruski literarni kritik in folklorist
Jevgenij Ždanov (1839–1892), ruski raziskovalec in kartograf
Jurij Andrejevič Ždanov (1919–2006), ruski (sovjetski) kemik, sin Andrej Ždanova in nekdanji mož Stalinove hčere Svetlane Alilujeve
Jurij Ždanov (1925–1986), ruski baletni plesalec in pedagog, koreograf, umetnik
Kapiton Aleksandrovič Ždanov-Šilkin, sovjetski general
Leonid Afanasjevič Ždanov (1890–?), ruski (sovjetski) agronom in žlahtnitelj
Leonid Ždanov (1927–2009), ruski baletni plesalec in pedagog, fotograf
Lev Grigorjevič? Ždanov (1864–1951), ruski pisatelj in dramatik?
 Nikolaj Nikolajevič Ždanov, sovjetski general
 Vasilij Nikolajevič Ždanov, sovjetski general
 Vladimir Ivanovič Ždanov, sovjetski general
Sergej Ždanov (*1959), ruski jadralec
Viktor M. Ždanov (1914–1987), ruski (sovjetski?) virolog, zaslužen za izkoreninjenje črnih koz
 Vladimir Ivanovič Ždanov (1902–1964), generalpolkovnik tankovskih čet in heroj Sovjetske zveze ter narodni heroj Jugoslavije
Vladimir P. Ždanov (*1952), ruski fizik

Drugo 

 Ždánov, vas v okrožju Domažlice v češki regiji Plzeň
Ždanov je bilo v letih 1948-89 uradno ime mesta Mariupol v Ukrajini ob obali Azovskega morja (po Andreju Ždanovu)
Ždanov, mesto v Armeniji in nekdanje ime naselja Majisjan
Ždanov, nekdanje ime mesta Bejlagan v Azerbajdžanu
"Ladjedelnica Ždanov" je bilo nekdanje ime ladjedelnic v Mariupolu (Ukrajina) in Sankt Peterburgu (nekdaj Leningrad) v Rusiji
Doktrina Ždanova (ali Ždanova doktrina), doktrina Andreja Ždanova o dveh svetovih: imperialističnem in "demokratičnem", nastala ob začetku hladne vojne po letu 1945